Petäinen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Petäinen (sjö i Kajanaland, lat 64,50, long 27,32), 
 Petäinen (sjö i Kajanaland, lat 64,30, long 28,72), 
 Petäinen (sjö i Kajanaland, lat 63,80, long 28,10), 
 Petäinen (ö), Södra Savolax, S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar